Сезон 2022 года чемпионата мира по ралли — 50-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 20 января в Монако и завершился 13 ноября в Японии. Первое мировое первенство, разыгрываемое на автомобилях новой .

Календарь сезона

Команды и пилоты
В 2022 году у всех участников единый поставщик шин - итальянская фирма Pirelli.

Ход чемпионата

Этапы и призеры

Личный зачёт

Зачёт производителей
В зачёт шли по два лучших результата команды за этап

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage
{| border=0 cellspacing=5

Достижения и статистика (команды)
Учитываются все результаты команд (даже если они не учитываются в зачёте производителей)
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage
{| border=0 cellspacing=5

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2022 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2022 году
Сезоны WRC